Затишнянский сельский совет () — входит в состав
Криничанского района 
Днепропетровской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Затишное.

Населённые пункты совета 
 с. Затишное 
 пос. Гранитное 
 с. Луговое

Примечания